Максимо́вич (сербск. Максимовић) — фамилия южно- и восточнославянского происхождения. Образована от крестильного имени Максим.

Носители фамилии 
 Максимович, Алекса (1919—1943) — югославский черногорский партизан времён Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Максимович, Александар (род. 1988) — сербский борец, участник летних Олимпийских игр 2012 года.
 Максимович, Александр Петрович (1772—1852) — картограф, географ, математик.
 Максимович, Андрей Иванович (в монашестве Анатолий; 1766—1844) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Симбирский и Сызранский.
 Максимович, Анатолий Александрович (1849—1919) — генерал-майор российской Императорской армии, военный инженер.
 Максимович, Анна Павловна (1901—1942) — советская разведчица.
 Максимович, Болеслав Иванович (род. 1934) — советский металлург.
 
 
 Максимович, Виктор Фомич (1913—1977) — советский оператор, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.  
 Максимович, Всеволод Николаевич (1894—1914) — украинский художник-авангардист, начала XX века.
 Максимович, Вячеслав Александрович (род. 1944) — советский и белорусский тренер по греко-римской борьбе.
 Максимович, Георгий Алексеевич (1904—1979) — геолог, карстовед.
 Максимович, Горан (род. 1963) — сербский стрелок, Олимпийский чемпион.
 Ма́ксимович, Десанка (1898—1993) — сербская поэтесса.
 Максимович, Дмитрий (?—после 1732) — украинский государственный деятель и представитель генеральной старшины Гетманщины конца XVII века.
 
 Максимович, Ивана (род. 1990) — сербский стрелок, серебряная медалистка Олимпийских игр в Лондоне в стрельбе с трёх позиций с 50 метров.
 Максимович, Иоанн Максимович (в монашестве Иоанн Тобольский; 1651—1715) — епископ Православной российской церкви.
 Максимович, Иосиф Антонович (1898— ?) — советский военачальник, генерал-майор.
 Максимович, Карл Иванович (1827—1891) — русский ботаник, академик Санкт-Петербургской академии наук.
 Максимович, Константин Клавдиевич (1849— после 1917) — российский военный и государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант.
 Максимович, Лев Максимович (? —1825) — литератор.
 Максимович, Лука (род. 1991) — сербский комик и политический деятель.
 Максимович, Манассия (? —1758) — украинский церковный и культурно-просветительский деятель XVIII века.
 Максимович, Мирослав (род. 1946) — сербский поэт.
 Максимович, Митар (1963—2002) — сербский воевода четников, военнослужащий Армии Республики Сербской, командир подразделения «Львы с Маевицы».
 
 Максимович, Неманья (род. 1995) — сербский футболист, полузащитник.
 Максимович, Никола (род. 1991) — сербский футболист.
 
 Максимович, Новица (род. 1988) — сербский футболист, полузащитник.
 
 
 Максимович, Степан Петрович (? —1788) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Максимович, Сузана (род. 1962) — сербская шахматистка, гроссмейстер (1999) среди женщин.

Составные фамилии 
 Амбодик-Максимович, Нестор Максимович (1744—1812) — профессор акушерства.

См. также 
 Максимовичи-Васильковские — дворянский род

Примечания